Ol'ga Ivanova – atleta russa
 Ol'ga Ivanova – taekwondoka russa
 Ol'ga Ivanova – tennista russa